Tita Tovenaar (1972-1974), een Nederlandse kindertelevisieserie en de oorspronkelijke serie. Zie ook dit artikel voor het gelijknamige personage.
Tita Tovenaar (strip), een stripserie naar de bovenstaande serie, geschreven door Frans Piët
TiTa Tovenaar (2008-2009), een Nederlandse kindertelevisieserie
TiTa Tovenaar (musical), een Nederlandse musical uit 2005